Olaszország
Lenna, település Olaszországban, Lombardia régióban, Bergamo megyében

Más
Lenna, képfeldolgozó algoritmusok teszteléséhez használt tesztkép